Nasch (nasḫ) bezeichnet:

  einen Kalligrafiestil für die arabische Schrift, siehe Naschī
  einen Begriff aus der islamischen Rechtswissenschaft, siehe Abrogation (Islam)